Norte — ponto cardeal
 Norte verdadeiro — direção tomada à superfície da Terra que aponta para o Polo Norte geográfico
 Norte magnético
 Norte geográfico — Polo Norte do planeta Terra

Localidades 
 Ash Shamaliyah — termo em árabe transliterado para "norte"
 Departamento do Norte
 Distrito do Norte
 Divisão do Norte
 Estado do Norte
 Kita — termo em japonês transliterado para "norte"
 Província do Norte
 Região Norte
 Territórios do Norte

Específicas 
 Áreas do Norte (Paquistão)
 Braço do Norte — município brasileiro
 Cazaquistão do Norte — província
 Líbano Setentrional — divisão do Líbano
 Norte de África — região do continente africano
 Norte do Canadá — região canadense
 Norte Ferroviário — bairro do município brasileiro de Goiânia
 Utar Pradexe — Índia

Outros 
 Aliança do Norte — extinta organização político-militar afegã
 Autoestrada do Norte
 Del Norte
 Norte (álbum) — álbum de estúdio da banda brasileira NX Zero
 Norte, O Fim da História — filme filipino de drama de 2013

Desambiguações de topônimos